Hosťovce může znamenat:

 Hosťovce (okres Košice-okolí) – obec na Slovensku v okrese Košice-okolí,
 Hosťovce (okres Zlaté Moravce) – obec na Slovensku ležící v okrese Zlaté Moravce v Nitranském kraji.